Oorlog in Nagorno-Karabach (1988-1994)
 Conflict in Nagorno-Karabach (2020)